Vzor může být:

 vzor (mluvnice) – určené jako ukázka pro ohýbání (flexi, skloňování nebo časování) dalších slov stejného typu
 návrhový vzor – odborný pojem užívaný v teorii počítačového programování
 ornament
 model
 standard
 příklad
 šablona
 specimen
 ideál
 reprezentant
 design 
 originál
 ukázka
 dezén

v kultuře
 Vzor Amberu

Související články 
 vzorkovnice
 vzorek
 vzoreček

Externí odkazy